A Folgueira o Folgueira pueden referirse a:

A Folgueira 

 A Folgueira (La Coruña), aldea española de la parroquia de Ameijenda, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.

Folgueira 

 Folgueira (La Baña), lugar español de la parroquia de La Riba, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.